Csorba Anita Kreatív mentor, CEO, festőművész és enteriőr-tervező. Cégvezető-tulajdonosa az Inspirációk Médiának és az Inspirációk Élménystúdiónak. 1 000 000 fős követőtáborral rendelkező YouTuber, tartalomgyártó, podcaster.  

Megálmodója és megalkotója a kreatív alkotódoboznak, az Inspiboxnak, a Spektrum Home-on is futó Álomszobagyár műsornak, a Csorba Anita Shopnak, a Gyermekfejlesztő programnak, írója és tervezője az Ízemlékek, valamint Inspinapló című könyveknek.

Életútja

Gyermekkor 
Csorba Anita már gyermekként rajongott a képzőművészetért: folyton rajzolt és festett, és már ekkor tudta, hogy alkotással szeretne foglalkozni, ezért képezni kezdte magát. Építészmérnökként és festőművészként végzett, állandó kiállításai voltak, elismert tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.

Karrier 
2010 nyarán elindította az Inspirációk lakberendezéshez blogot, amely hamar népszerű lakberendezési bloggá nőtte ki magát. Ezt számos közösségi felület követte (YouTube, Facebook, később Instagram és LinkedIn), ma már a megszokott platformok mellett magas nézettségű videós csatornákon, online magazinon, fejlesztő programjain és saját szervezésű rendezvényein is közvetíti munkásságát, tapasztalatairól és eddigi életútjáról pedig interjúk, podcastbeszélgetések, rádiófelvételek és szakmai előadások keretében beszél.

Kreatív közösség 
Csorba Anita követőtábora mára 1 000 000 főt számlál, videóit pedig több mint 50 milliószor tekintették meg.

YouTube-csatorna 
Csorba Anita 2014-ben kezdett el videózni, Inspirációk Csorba Anitától YouTube-csatornája mára már Magyarország egyik legnépszerűbb YouTube csatornája lett. A magyar youtuberek Top 100-as listájában szerepel. Tartalmai családokhoz és alkotásra nyitott gyerekekhez, felnőttekhez szólnak. 

A YouTube mellett tulajdonosa az Inspirációk Magazin életmódmagazinnak, mindemellett minden közösségimédia-felületen aktívan jelen van. 

A Nők az útON és Csorba Anita podcastje pedig a 20-45 éves korosztálynak szól életmód, vállalkozásépítés, lakberendezés témában.

Mindemellett minden közösségimédia-felületen aktívan jelen van.

Az Inspirációk Média csapata 
Anita egyszemélyes vállalkozása mára 10 fős csapattá nőtte ki magát. A csapat számos márkával (többek közt az OTP-nek, az Auchan-nak, a Hörmann Hungária Kft-nek, a Mapei-nek, a Spektrum Home-nak, a Sparnak, a Kikának és a Siónak is) dolgozott együtt, legyen szó tartalomgyártásról, arculatépítésről, a marketing-stratégia megalkotásáról, közösségimédia-kezelésről vagy rendezvényszervezésről.

Webshop 
Csorba Anita 2017-ben webshopot hozott létre, prémium kreatívalkotó-kellékkel. Magyarországon elsőként alkotott meg egy olyan kreatív dobozt, mellyel összekapcsolja az online és offline világot. Az Inspibox segítségével a csatorna nézői otthon is el tudják készíteni a videóiban bemutatott ötleteket. Húsz különböző tematikájú Inspibox jelent meg a piacon az elmúlt négy évben, és továbbra is az egyik legkelendőbb termék a Csorba Anita Shopban. 

2018-ban Inspibox alkotódobozai mellé kiadott Inspinapló néven kreatív naplókat, valamint nevéhez fűződik az Ízemlékek könyve című gasztronapló, receptkönyv és színező.

2021-ben a PlanAll gondozásában megjelent Csorba Anita kreatív határidőnaplójakét különböző borítóval. A határidőnapló azt kínálja a használójának, amit Anita minden felületén közvetít: a kreativitás becsempészését a hétköznapokba, kitölthető, dekorálható oldalakkal, heti feladatokkal, motiváló idézetekkel, és QR-kódon keresztül elérhető online tartalmakkal. 

2021-ben elindult a Gyermekfejlesztő program, amelynek Anita a védnöke és a mentora. Az egyéves online képzés során a résztvevők kreatív feladatokkal, művészettörténettel, alkotótechnikák megismerésével és elsajátításával, a kreatív készségek fejlesztésével foglalkoznak. Az év végén kiállításon mutathatják be elkészült munkáikat.

Podcastcsatornák 
2018-től Nők az útON néven Szlafkai Évivel podcastot indított, ahol gondolatébresztő, önfejlesztő, szórakoztató témákról beszélnek, meghívott szakértők, vendégek bevonásával. Ezt követte 2019 tavaszán saját podcastcsatornájának (Csorba Anita podcast) megalapítása, ahol karrierutak és aktuális témák mellett az értékadás témakörében nyújt inspirációt a hallgatóknak – vendégei közt sikeres színészekkel és énekesekkel, vállalkozókkal és véleményvezérekkel.

Inspirációk Élménystúdió 
Csorba Anita 2019 novemberében megnyitotta az Inspirációk Élménystúdiót, ami egyrészt mind cégeknek, mind magánszemélyeknek – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt – rendezvényteret és képzéseket biztosít, másrészt a Csorba Anita Shopnak, illetve a Csorba Anita podcastfelvételeinek ad helyet.

Itt került megrendezésre az I. Útravaló Online Konferencia & Workshop is 2020 júniusában.

Televíziós szereplések 
Csorba Anita 2020 nyarától már a televízió képernyőjén is rendszeresen felbukkan, saját gyártású videós, szobaátalakítós sorozata, az Álomszobagyár a YouTube mellett a Spektrum Home televízió csatornáján is megjelenik új részekkel minden héten. Emellett gyakori vendég különböző TV csatornákon (szerepelt például a Ridikül, NőComment!, Család-Barát, Spektrum Home műsoraiban), de szerepelt rádiós műsorokban is, mint a Karc FM portrébeszélgetésében vagy Kende-Hofherr Krisztina Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetek című műsorában is.

Szakmai rendezvények 
Csorba Anitát rendszeresen hívják különböző konferenciák, szakmai rendezvények előadójának. Előadó volt az ELTE-n, a DigitalHungary-n, a Piac&Profit konferencián, az Influencer fesztiválon, a HVG Szemináriumok & Konferenciák rendezvényen, a Personal Brand Institute-n, az Onlife konferencián, valamint az I. Útravaló Online Konferencia&Workshopon, ahol társszervezőként is tevékenykedett.

Díjak 
Csorba Anita és csapata bekerült az Edison100  kezdeményezései közé, ebből egyszer elnyerte az Edisonplatform által meghirdetett Közönségdíjat is. 2020 őszétől a Bridge Budapest jóvoltából megkapta az Inspirációk Média a Vállalható Üzleti Szereplő címet is.

2021-ben a Dreamjo.bs állásportál meghirdetett versenyén 68 000 szavazat alapján az Inspirációk Médiát Szerethető munkahelynek választották, a cég pedig emellett elnyerte az Employer Branding szakmai különdíjat is. 

Szintén 2021-ben az Inspirációk Élménystúdió az ügyfelek, partnerek, látogatók és vásárlók visszajelzései alapján elnyerte a Legjobb Ügyfélélmény Díját.

Festészet és lakberendezés 
Anita korábban a Werk Akadémia enteriőrstylist-szakának vezetőjeként, mentoraként és oktatójaként is tevékenykedett. Festőművészi háttérrel rendelkezik, több kiállítása is volt már, és elismert tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. 2021-ben az év végén jótékonysági árverésen több műve is gazdára talált, melynek bevételével a Mosolyalapítványt támogatta. A művészvilágban szerzett tudását ma a DIY tartalmaihoz használja fel, valamint ezzel a szemléletmóddal készít online tartalmakat az ügyfelek részére.

Társadalmi felelősségvállalás 
Csorba Anita rendszeresen támogat platformjain jótékonysági kezdeményezéseket, mint például a #nemluxustáska, és a Teli táska gyűjtőakció. 2021-ben a Bizalom Gálán Anita a festményét jótékonysági árverezésre ajánlotta fel, melynek teljes díja a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz került. Festményeit saját platformjain is meg lehet vásárolni – ezek bevételéből is különböző alapítványokat támogat.

Emellett Anita a saját életvitelével is inspirálja közösségét: többek közt kihívásokkal, a félmaraton, majd a maraton dokumentált lefutásával.

Jegyzetek